Die ICC Trophy 1994 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 1996. Das Turnier wurde zwischen dem 12. Februar und dem 6. März 1994 in Kenia ausgetragen. Alle Spiele fanden in der Hauptstadt Nairobi statt. Gewinner waren die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich im Finale gegen Gastgeber Kenia mit zwei Wickets durchsetzen konnten. Des Weiteren qualifizierten sich die Niederlande für die Weltmeisterschaft.

Teilnehmer 
An dem Turnier nahmen insgesamt 20 Mannschaften aus den folgenden Ländern teil:

Format 
Die 20 Mannschaften wurden auf vier Vorrundengruppen mit jeweils fünf Mannschaften verteilt. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Diese wurde wieder in zwei Gruppen, dieses Mal mit jeweils vier Mannschaften. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für das Halbfinale, deren Sieger das Finale und die Verlierer das Spiel um Platz 3 austrugen. Die beiden Finalisten und der Sieger des Spieles um Platz 3 qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft. Die Mannschaften die in der Vorrunde ausschieden spielten in einem zweigeteilten Gruppensystem noch weitere Platzierungen aus.

Turnier

Vorrunde

Gruppe A 
 Tabelle

Gruppe B 
 Tabelle

Gruppe C 
 Tabelle

Gruppe D 
 Tabelle

Zwischenrunde

Gruppe E 
 Tabelle

Gruppe F 
 Tabelle

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Einzelnachweise 

1994
Cricket 1994
Sportveranstaltung in Nairobi
Cricket-Wettbewerb in Kenia